Dwars door de Westhoek ist ein Eintagesrennen im Frauenradrennsport, das seit 2010 rund um den belgischen Ort Boezinge in der Provinz Westflandern ausgetragen wird. 

Das Rennen findet jährlich im Juli statt und ist in der UCI-Kategorie 1.2 klassifiziert. Die Strecke ist jeweils rund 130 Kilometer lang.

Siegerinnen

Weblinks 
 
 
 Offizielle Website

Straßenradrennen in Belgien
Frauenradrennen
Eintagesrennen
Sportveranstaltung in Ypern